Karlsdorf ist der Name folgender Orte:

Deutschland:
 Karlsdorf (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Karlsdorf (Demitz-Thumitz), Ortsteil der Gemeinde Demitz-Thumitz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Karlsdorf (Forstern), Ortsteil der Gemeinde Forstern, Landkreis Erding, Bayern
 Karlsdorf (Hohenlinden), Ortsteil der Gemeinde Hohenlinden, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Karlsdorf (Ihlow), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Ihlow, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Karlsdorf (Karlsdorf-Neuthard), Ortsteil der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Karlsdorf (Neuhardenberg), Ortsteil der Gemeinde Neuhardenberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Österreich:
 Karlsdorf (Gemeinde Seeboden), Ortschaft von Seeboden am Millstätter See, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Karlsdorf (Gemeinde Pernersdorf), Ortschaft von Pernersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Karlsdorf (Gemeinde Enzersdorf an der Fischa), Ortsteil von Enzersdorf an der Fischa, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich

außerdem:
 Kapuściska Dolne, Stadtteil von Bromberg, Polen
 Karlova Ves, Stadtteil von Pressburg, Slowakei
 Banatski Karlovac, Gemeinde im Bezirk Južni Banat (südliches Banat), Serbien
 Karlova Ves (Tschechien), Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
 Zvíkovské Podhradí, Gemeinde im Okres Písek, Tschechien
 Karlsdorf, historischer Ortsteil von Varnsdorf, Tschechien
 Karlsdorf, Dorf in Galizien (heute Ukraine), Kreis Skole, siehe Klymez

Siehe auch:
 Carlsdorf